Isla Isabela kan syfta på följande:

 Isabela (ö), den största ön i Galapagosöarna, Ecuador
 Isla Isabela, Mexiko, en ö och ett naturreservat i Mexiko